Ши́на может означать:

Этноним 
 Шина — народ в Индии.
 Шина — язык дардской группы индоевропейской семьи языков.

В науке и технике 
Медицина
 Шина — устройство для фиксации сломанных конечностей.

Военное дело
 Шина — узкая металлическая полоса вдоль конечности, у шинной защиты конечностей (характерной для некоторых типов доспехов).

Передвижная техника
 Автомобильная шина — часть автомобильного колеса.
 Велосипедная шина — часть колеса велосипеда.
 Мотоциклетная шина — часть колеса мотоцикла.
 Сельскохозяйственная шина — часть колеса сельскохозяйственной техники.
 Шина — подрез, оковка полозьев саней (устаревшее, Архангельская губерния).

Электротехника и электроника
 Шина — проводник с низким сопротивлением.
 Шина — набор проводников (и схем их управления) для передачи информации и/или питания между функциональными электронными блоками.
 Шина адреса () — компьютерная шина, используемая центральным (микро)процессором или управляющим микроконтроллером устройства для адресования портов периферийных устройств или места в памяти, ОЗУ или ПЗУ.
 Шина данных () — компьютерная шина, используются устройствами, подключаемыми к шине, для передачи по ней информации (обычно блоков данных).
 Шина управления — шина передачи управляющих сигналов между блоками и узлами компьютера.
 Шина питания — набор проводов для подачи питания (и линий обратной связи для контроля напряжений) электронному блоку/устройству.
 «Шина» — топология участка электрической сети.
 «Шина» — топология компьютерной сети, когда все компьютеры расположены на общей магистрали.

В искусстве 
 «Шина — королева джунглей» () — американский приключенческий фильм 1984 года.
 «Шина — королева джунглей» — американский телесериал.

Персоналии 
 Шина,  — женское имя в англоязычных странах (ирландский вариант имени Джейн).
 Жуан Педру душ Сантуш Гонсалвеш, Шина (, род. 1982) — португальский футболист.
 Истон, Шина (, род. 1959) — шотландская певица.
 Рожерио дос Сантос Алвес, Шина (, род. 1996) — бразильский футболист.

См. также